Heroic (dt.: „Heldenhaft“) steht für:

 Heroic (E-Sport-Organisation), dänische E-Sport-Organisation
 Heroic (Film), mexikanisch-schwedischer Spielfilm (2023)